Das Dutch Darts Masters 2013 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 27. Oktober 2013 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2013 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum ersten Mal das Koningshof Hotel in Veldhoven.

Titelverteidiger war Simon Whitlock. Sieger wurde Kim Huybrechts, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 17.900 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Dutch Darts Masters 2013 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 30. September 2013 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des Dutch Darts Masters UK Qualifier vom 4. Oktober 2013
 Die 9 Gewinner des Dutch Darts Masters European Qualifier vom 24. Oktober 2013
 Die 4 Gewinner des Dutch Darts Masters Dutch Qualifier vom 24. Oktober 2013

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Peter Wright
  Robert Thornton
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  Wes Newton
  Mervyn King
  Paul Nicholson
  John Part
  Kim Huybrechts
  Ian White
  Andy Hamilton
  Gary Anderson
  Stuart Kellett
  Kevin Painter
  Brendan Dolan
  Adrian Lewis
  Ronnie Baxter
  Wayne Jones
  Andy Smith
  Justin Pipe
  Colin Lloyd
  Arron Monk
  James Wade
  Terry Jenkins
  Richie Burnett
  Raymond van Barneveld
  Mark Webster
  Mark Walsh
  Jelle Klaasen

Dutch Darts Masters UK Qualifier
  John Bowles
  Dan Russell
  Michael Mansell
  Peter Hudson
  Michael Barnard
  Daryl Gurney
  Paul Barham
  Dave Ladley
  Andrew Gilding
  Mark Cox
  Mark Dudbridge
  Ross Smith
  Darren Johnson
  Joe Cullen
  Marc Lawrence
  Campbell Jackson
  James Richardson
  Steve Hine
  David Pallett
  Dean Winstanley

Dutch Darts Masters European Qualifier
  Jyhan Artut
  Davyd Venken
  Maik Langendorf
  Ronny Huybrechts
  Jarkko Komula
  Michael Hurtz
  Max Hopp
  Andree Welge
  Tonči Restović

Dutch Darts Masters Dutch Qualifier
  Davy Verkooijen
  Vincent van der Voort
  Jerry Hendriks
  Gino Vos

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2013
European Darts Tour 2013
Sportveranstaltung in Veldhoven